Ел Фреснал има више значења:

 Ел Фреснал (Виља де Алварез), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ел Фреснал (Асенсион), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Фреснал (Мануел Бенавидес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Фреснал (Зиватанехо де Азуета), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Фреснал (Мазамитла), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Фреснал (Пивамо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Фреснал (Китупан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Фреснал, Ел Лимонсито (Агилиља), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Фреснал (Мараватио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Фреснал (Тумбискатио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Фреснал (Санта Инес де Зарагоза), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Фреснал (Имурис), насеље у савезној држави Сонора у Мексику